Игмански марш може да се односи на:
 Игмански марш - чувени догађај са почетка Другог светског рата
 Игмански марш (филм) - југословенски филм из 1983. године